Oak Valley (Nova Jérsei)
Oak Valley (Texas)

Desambiguações de topônimos